Сан Хосе де лас Флорес има више значења:

 Сан Хосе де лас Флорес (Комитан де Домингез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хосе де лас Флорес (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хосе де лас Флорес (Чилон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хосе де лас Флорес (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хосе де лас Флорес (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хосе де лас Флорес (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хосе де лас Флорес, Лас Флорес (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Хосе де лас Флорес (Флоренсио Виљареал), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Сан Хосе де лас Флорес, Гаљинас де Ариба (Запотланехо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Хосе де лас Флорес (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Хосе де лас Флорес (Месонес Идалго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Хосе де лас Флорес (Сан Хуан Мазатлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Хосе де лас Флорес, Ел Армадиљо (Сантијаго Амолтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Хосе де лас Флорес (Сантијаго Хамилтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Хосе де лас Флорес (Чичикила), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Хосе де лас Флорес (Аројо Секо), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Сан Хосе де лас Флорес (Гвадалказар), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Хосе де лас Флорес (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Хосе де лас Флорес (Бургос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Хосе де лас Флорес (Бустаманте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Хосе де лас Флорес (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Хосе де лас Флорес (Тула), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику